Die Abkürzung XFM steht für:

 Kreuzung Fleischrind Milchrind nach dem Rasseschlüssel (Rind)
 X File Manager, ein Dateimanager für das X Window System
 Xandros File Manager, ein Dateimanager in der gleichnamigen Linux-Distribution
 Xfm (wobei FM für „Frequenzmodulation“ steht), ein Netzwerk mehrerer britischer Hörfunksender
 sowie mehrere andere Hörfunksender in verschiedenen Ländern

XFM